Bertholf steht für:
 USCGC Bertholf (WMSL-750), erster National Security Cutter der US Coast Guard, siehe United States Coast Guard #Integrated Deepwater System Program

Bertholf ist der Name folgender Personen:
 Bertholf von Petershausen, von 1116 bis 1127 Abt des Klosters Petershausen, siehe Kloster Petershausen #Äbte von Petershausen
 Bertholf von Trier (vor 863–883), Erzbischof von Trier, siehe Bertolf von Trier
 Bertholf II. (vor 1098–1151), Graf von Dießen-Andechs-Plassenburg-Kulmbach und Vogt von Benediktbeuern, siehe Berthold II. (Andechs)

Bertholf ist der Familienname folgender Personen:
 Lloyd M. Bertholf (1899–2003), US-amerikanischer Entomologe und Präsident der Illinois Wesleyan University
 Robert J. Bertholf (1940–2016), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler, Autor und Herausgeber

Siehe auch:
 Bertolf
 Bertulf
 Berthold